Marquesado de la Granja (1679), creado por el rey Carlos IV el 12 de junio de 1679 a favor de Nicolás Fernández de Córdoba y Ponce de León.
 Marquesado de la Granja (1748), creado por el rey Carlos V de Sicilia el 19 de noviembre de 1748 a favor de Andrés Lorenzo García de Samaniego y Montalvo.
 Marquesado de la Granja de Samaniego, creado por Amadeo I de Saboya el 11 de febrero de 1873 a favor de Manuel García de Samaniego y del Castillo.
 Marquesado de Granja de San Saturnino, creado por Amadeo I de Saboya el 12 de julio de 1873 a favor de Alonso Jiménez Cantero.